Али Юсуф Зикри () — ливийский политик, инженер по образованию, с января 2007 года является министром промышленности Высшего народного комитета Ливии (правительство при Каддафи). Он сменил на этом посту Али Умара аль-Хаснваи. До этого был министром связи и телекоммуникации.

Примечания 

Политики Ливии
Персоналии по алфавиту